Miarinarivo ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Miarinarivo (Distrikt), Distrikt in der Region Itasy in Madagaskar
 Miarinarivo (Stadt), Stadt in der Region Itasy in Madagaskar